Шестајовице могу бити:

 Шестајовице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Шестајовице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република